L'édition masculine 2002 du tournoi de tennis de Miami se déroule du 18 au , sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Andre Agassi remporte l'épreuve en simple, Mark Knowles et Daniel Nestor celle en double.

Faits marquants

Sponsor 
Associé depuis 2 ans au groupe Ericsson, le tournoi change de sponsor principal, l'édition se nomme ainsi NASDAQ-100 Open.

Lauréats 
Le tenant du titre Andre Agassi remporte son  en simple en battant en finale Roger Federer. Il s'agit du  et du  sur dur en carrière de l'Américain. Il s'impose pour la  à Miami, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, Mark Knowles et Daniel Nestor remportent leur  ensemble en battant en finale la paire américaine Donald Johnson - Jared Palmer. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Records 
Étant déjà le plus jeune joueur à avoir remporté le tournoi à 19 ans en 1990, Andre Agassi devient aussi le plus vieux joueur titré en Floride puisqu'il est âgé de 32 ans.

Cette victoire est la  en carrière de l'Américain.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 2002 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Miami (WTA 2002) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Tennis Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2002
Tennis aux États-Unis en 2002
Tennis masculin en 2002
Sport en mars 2002
Compétition de tennis à Miami